Numele propriu Glasgow este numele mai multor orașe și localități de pretutindeni, derivate probabil de la cel mai mare oraș al Scoției, dar poate fi și un nume de familie.

Localități și orașe 

  Orașul Glasgow din Scoția, cel mai mare oraș scoțian. 
  Port Glasgow, o localitate aproape de City of Glasgow, situată mai aproape de vărsarea râului Clyde înspre estuarul acestuia. 
  Glasgow, Ontario, Canada. 
  Glasgow, Delaware, Statele Unite ale Americii. 
  Glasgow, Kentucky, Statele Unite ale Americii. 
  Glasgow, Montana, Statele Unite ale Americii. 
  Glasgow, Pennsylvania, Statele Unite ale Americii. 
  Glasgow, Virginia, Statele Unite ale Americii. 
  Glasgow, Virginia de Vest, Statele Unite ale Americii. 
  New Glasgow, Nova Scotia, Canada.

Alte utilizări în afara numelor de localități  

 Glasgow Bailie, varietate de herring sărat, cunoscut de asemenea sub denumirea de Glasgow Magistrate. 
  Glasgow Boys, sau Glasgow School, un cerc de pictori din anii 1880 și 1890, care au fost influențați sensibil de picturile peisagiste efectuate în maniera "plein-air" ale Școlii de la Barbizon. 
  Glasgow Coma Scale, noțiune medicală care se referă la o scală având 15 trepte, inventată de neurologi din orașul scoțian Glasgow, cu care se determină gradul de  afectare al creierului unui pacient care a suferit o stare de comă. 
  Glasgow hoosie, un joc similar cu sportul originar din Marea Britanie, cunoscut sub numele de rounders. 
  HMS Glasgow, nume dat mai multor vase de război ale Marinei britanice. 
  Glasgow Haskell, unul din sistemele limbajului de programare Haskell. 
  Glasgow Java Beans, specificație a unei părți componente a tehnologiei Java.

Nume de familie  

  Ellen Glasgow, romancieră americană, originară din Richmond, Virginia.